«Ева» () — испанский фантастический фильм режиссёра Кике Маильо, мировая премьера которого состоялась 7 сентября 2011 года, в России фильм вышел 5 января 2012 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 2041 году, когда люди уже используют роботов в быту. Алекс Гарельд (Даниэль Брюль), известный инженер-кибернетик, разработчик искусственного интеллекта роботов, открыватель некоторых законов и теорий робототехники получает специфический и трудный заказ Robotic Faculty — создать "весёлого" робота-ребёнка. Ранее он уже работал над созданием эмоциональных роботов, но так и не смог довести ни один проект до конца, и вот ему предоставляется ещё один шанс. Во время исследований Алекс активно ищет ребёнка-мальчика, эмоциональные реакции которого могли бы позволить сделать робота интересным, в это время на улице происходит знакомство с девочкой Евой. Она сразу кажется ученому необычной и подходящей, он уговаривает главу лаборатории изменить пол ребёнка-робота. На семейном ужине у брата его ждет неожиданный сюрприз - Еву представляют в качестве дочери его брата и бывшей возлюбленной. В ходе экспериментов Алексу Гарелю все больше кажется, что девочка похожа на него, указал на это и робот-дворецкий. Ева активно помогает работе - на её реакциях на окружающий мир строится модель восприятия робота, однако, однажды Алекс замечает, что Ева не умеет контролировать сильные эмоции и злится, подтвердят это и дальнейшие события ...

В ролях 
 Даниэль Брюль — Алекс, инженер-кибернетик
 Марта Этура — Лана, возлюбленная Алекса
  — Ева
 Альберто Амманн — Дэвид, брат Алекса
 Луис Омар — Макс

Награды 
 Льюис Омар — Лучшая мужская роль второго плана
 Кике Маильо — Лучший режиссёр-дебютант
 Лучшие спецэффекты

Реакция публики 
Фильм получил в основном положительные отзывы от кинокритиков. Рождением новой звезды можно считать Клодию Вегу, которая играла, не уступая старшим товарищам, при этом не имея опыта в этом деле.

См. также 
 Искусственный разум (фильм)
 Искусственный интеллект
 Андроид

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт
 Студия Dvein (Барселона) - создатели видеоряда титров фильма

Фильмы Испании 2011 года
Научно-фантастические фильмы-драмы Испании
Фильмы о роботах
Фильмы об искусственном интеллекте